Barnhart ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Barnhart, US-amerikanischer Motorsportfunktionär
 Clyde Barnhart (1895–1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gordon Barnhart (* 1945), kanadischer Historiker und Beamter
 Henry A. Barnhart (1858–1934), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Barnhart (* um 1970), US-amerikanischer Ragtime- und Jazzpianist
 Jeffrey L. Barnhart (* 1956), US-amerikanischer Politiker 
 John Hendley Barnhart (1871–1949), US-amerikanischer Botaniker und Schriftsteller
 Nicole Barnhart (* 1981), US-amerikanische Fußballspielerin
 Ray Barnhart (* 1928), US-amerikanischer Politiker
 Troy Barnhart junior (* 1941), US-amerikanischer Wasserballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barnhart (Florida), im Hillsborough County
 Barnhart (Missouri), im Jefferson County
 Barnhart (Texas), im Irion County
 Barnhart Town, im Vigo County, Indiana

Sonstiges:
 Barnhart Creek, Fließgewässer im Yell County, Arkansas
 Barnhart Lake, See im Schoolcraft County, Michigan
 Barnhart Island, Insel im St. Lawrence County, New York
 Barnhart Oil Field, Ölfeld im Reagan County, Texas
 Barnhart - Van Peenen Park, Park im Winneshiek County, Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Barnhart Apartments, in Ogden, Utah, ID-Nr. 87002159
 Barnhart-Wright House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 97000582

Siehe auch:
 Barnhardt